Liste des municipalités plus de  habitants de l'État du Minas Gerais par population, en ordre décroissant au  (pour les villes d'au moins 100 000 habitants) et  (pour les villes de moins de 100 000 habitants) (source IBGE).

Plus de  habitants

Plus de  habitants

Plus de  habitants

Plus de  habitants

Plus de  habitants 

Minas Gerais
Municipalité au Minas Gerais